Єхте’-К'ініч I (дати народження і смерті невідомі) — ахав (цар) Ік' у 701-710-х роках.

Життєпис 
Син ахава …-К'ініча. Церемонія інтронізації відбулася в день 9.13.9.1.17, 9 Кабан 0 Во (9 березня 701 року). Підтвердив залежність від Хасав-Чан-К'авііля I, ахава Мутульського царства. Надавав останньому військові загони під час походів. Водночас про власні походи Єхте’-К'ініч I немає відомостей.

З нагоди закінчення двадцятиріччя в 9.14.0.0.0, 6 Ахав 13 Муваахн (5 грудня 711 року) наказав встановити стелу 1, де надано опис дій ахава з часу коронації. Стосовно родини ахава немає точних даних. Вважається, що наприкінці володарювання Єхте’-К'ініча I відбулася династична криза. Дата смерті його невідома. Владу успадкував Сак-Муваахн.

Джерела 
 Tokovinine A., Zender M. Lords of Windy Water: The Royal Court of Motul de San Jose in Classic Maya Inscriptions // Motul de San José: Politics, History, and Economy in a Classic Maya Polity / Ed. by A. Foias and K. Emery. — Florida: University Press of Florida, 2012. — P. 33-34

Царі Мотуль-де-Сан-Хосе